MiG é o prefixo de várias aeronaves de combate russas desenvolvidos pela empresa Mikoyan-Gurevich Design Bureau. O nome MiG deriva das iniciais da empresa, fundada em dezembro de 1939 por Artem Mikoyan e Mikhail Gurevich.

Lista de aeronaves MiG

Produzidas em escala
 MiG-1, 1940
 MiG-3, 1941
 MiG-5, 1942
 MiG-7, 1944
 MiG-9, 1947
 MiG-15, 1948
 MiG-17, 1954
 MiG-19, 1955, primeiro MiG supersônico
 MiG-21, 1960
 MiG-23, 1970
 MiG-25, 1970
 MiG-27, 1975, uma aeronave de ataque terrestre derivado do MiG-23.
 MiG-29, 1983, uma aeronave de combate comparável às aeronaves F/A-18 Hornet and F-15 Eagle
 MiG-31, 1983, substitui o MiG-25.
 MiG-33, 1989, uma versão avançada do MiG-29.
 MiG-35, 2005

Produzidas experimentalmente
 MiG-8, 1945
 MiG I-250 (N), 1945 (também conhecida como "MiG-13")
 MiG I-270, 1946
 MiG-AT, 1992
 MiG-110, 1995
 MiG MFI objekt 1.44/1.42 'Flatpack', 1986-2000
 MiG LFI project
 MiG-105 Spiral, 1965
 Mikoyan-Arakelian MIG ARA-107

Ligações externas
Migavia.ru - sítio oficial da Migavia, fabricante atual das aeronaves MiG
Aviation.ru - MiG

Aviões militares de caça

es:Mikoyan
fa:میکویان
th:สำนักงานมิโคยัน-กูเรวิชค์
tr:Mikoyan
zh:米高扬